Vallot Vainula (* 14. Mai 1978) ist ein estnischer Tischtennisspieler. Er ist 21-facher estnischer Meister.

Werdegang 
Vainula begann im Grundschulalter mit dem Tischtennissport. Er ist Nationaltrainer seines Landes und spielt seit 1997 für die estnische Nationalmannschaft. Nachdem er anfänglich mehrere Jahre in der finnischen Liga unterwegs war, zog es ihn nach Schweden, bevor er dann in Spanien spielte, um schließlich in Deutschland zu landen, wo er sich dem 2010 Post SV Mühlhausen anschloss. Hier wurde er in der Oberliga eingesetzt. 

In der Saison 2013/14 war er für den TTC Grünweiß Bad Hamm in der Regionalliga aktiv. Bisher (2020) nahm er an acht Europameisterschaften und sechzehn Weltmeisterschaften teil, wo er jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen kam. Vallot Vainula ist Angriffsspieler. Als Holz setzt er auf ein Butterfly Michael Maze. Er verwendet sowohl auf der Vorhand als auch auf der Rückhand den Tenergy 05 FX.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Estland)
Tischtennisspieler (Post SV Mühlhausen)
Tischtennisspieler (TTC Grünweiß Bad Hamm)
Este
Sowjetbürger
Geboren 1978
Mann